Собор Святого Патрика () — собор римской католической церкви в городе Арма в Северной Ирландии. Собор был построен по проекту ирландского архитектора Томаса Даффа, созданному в 1838 году. Собор был начали строить в 1840 году с закладки памятного камня, а кафедра была освящена только в 1903 году.

Появились в 1840 году
Католические соборы Северной Ирландии
Арма
Арма
Здания и сооружения, заложенные в 1840 году
Храмы, построенные в 1904 году
XX век в Северной Ирландии
Здания и сооружения, построенные в 1904 году в Великобритании